Jüdischer Ordnungsdienst – żydowska służba porządkowana na terenie gett żydowskich
 Ordnungsdienst – późniejsza nazwa Białoruskiej Policji Pomocniczej